La competizione della categoria pesi piuma (fino a 57 kg) di pugilato ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta dal 23 novembre al 1º dicembre 1956 al West Melbourne Stadium di Melbourne.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 2